Daniel-Jérémie Décarie (1836-1904), homme politique québécois et maire de Notre-Dame-de-Grâce
 Jérémie-Louis Décarie (1870 - 1927), avocat et homme politique québécois.
 Thérèse Gouin Décarie (1923 - ), psychologue québécoise.
 Vianney Décarie (1917 - 2009), philosophe et professeur québécois.

Voies de circulation à Montréal
 Boulevard Décarie
 Autoroute Décarie

Decarie